«Таинственные дирижабли» («Воздушные корабли») — название неопознанных летающих объектов сигарообразной формы, предположительно наблюдавшихся в США в конце XIX — начале XX веков. Объекты эти, размеры которых не превышали 90 метров, имели продолговатую или яйцевидную форму, были оснащены пропеллерами, лопастями, часто с «кабиной» внизу или неким подобием мостика сверху. Ещё упоминалось, эти неопознанные дирижабли освещали землю светом как от прожектора и мерцали разноцветными огнями (с дирижаблями также без оснований увязывали наблюдаемые над городами ночные летающие огни неизвестной природы). 
Самое главное: объекты эти двигались против ветра со скоростью до 300—400 км/ч, из них изредка доносилось шипение, но однажды были слышны пение и смех.

С начала 1896 г. неопознанные дирижабли наблюдались над Калифорнией. Отмечалось, что они зачастую двигались с севера или с северо-востока в сторону юга или юго-востока, летя низко над землёй. С 1897 сообщения о дирижаблях поступали уже из других областей США, а позже — уже и из европейских стран, а замечены были на большей, чем в 1896 г., высоте.

Наиболее интересны сообщения о контактах третьего рода (смотрите «Классификацию контактов с НЛО») с дирижаблями — контактах с их экипажами. Хотя бывали случаи наблюдения низкорослых и высоких существ, но чаще всего из этих НЛО появлялись обычные люди (то есть существа, биологически также являющиеся людьми), иногда общавшиеся с очевидцами. (К примеру, в газете «Пост-диспатч» (Сент-Луис) рассказывалось, что некий В. Г. Хопкинс якобы забирался в сверкающий предмет, по виду металлический, в котором встретил бородатого «командира» «благородного сложения и величественным выражением лица» и красивую обнажённую женщину с золотистыми волосами до талии.)

Случаи

1896 год 
В октябре 1896 года семья калифорнийских фермеров наблюдала неопознанный объект с тремя мерцающими огнями.

Штормовым вечером 17 ноября 1896 года в Сакраменто (Калифорния) водитель трамвая Чарльз Ласк, стоя у своего дома, заметил в небе, на высоте около 1000 футов, яркий свет, за которым двигался предмет неразличимой формы. Многие жители города взобрались на строящееся здание Капитолия, чтоб лучше рассмотреть «поразительное видение». Один описал сигарообразный объект с подвесной «гондолой» и парой «колёс» сбоку, наподобие пароходных, видел двух человек, сидящих на подобии велосипедной рамы и крутящих педали. Один из них якобы сказал другому: «Мы достигнем Сан-Франциско примерно полпервого».

Газета «Сакраменто би» писала по этому поводу:

 «Совершенно потрясающее зрелище возникло на небе вечером между 6 и 7 часами. Люди в разных точках города видели предмет, движущийся по небу над крышами домов. Он был похож на гигантскую электрическую дуговую лампу, приводимую в движение некой таинственной силой. Предмет двигался неравномерно с востока на юго-запад, то опускаясь к земле, то вдруг поднимаясь в воздух снова…
 Некоторые из сотен свидетелей, которым удалось наблюдать его с более близкого расстояния, утверждали, что объект был огромных размеров и имел форму сигары, а к его корпусу, предположительно алюминиевому, крепились большие крылья. Эти люди также слышали крики и смех. Свидетель по имени Р. Л. Лаури и другой очевидец будто бы слышали голос, произносивший: „Мы надеемся быть в Сан-Франциско завтра в полдень!“».

22 ноября 1896 года жители Окленда (Калифорния) наблюдали в небе сигарообразный предмет. Пассажиры трамвая отмечали наличие крыльев и свет, исходящий от его «головной части». Газета «Окленд трибюн»: «этот предмет, когда его заметили, казалось, плыл по небу над Сан-Леандро. Он двигался довольно быстро, делая около 20 миль в час. Сначала он летел на северо-запад, потом быстро повернул к Хейвордсу и вскоре исчез».

30 ноября, вечером, многие сообщали о дирижабле, который «двигался против ветра». Один из них, известный в районе астроном-любитель Кейс Гилсон, отмечал, что «никаких огней видно не было, лишь какое-то странное тело зловеще темнело на фоне ясного неба… Предмет этот имел около 100 футов длины и летел на высоте около 1500 футов. У него было треугольное хвостовое оперение. Внезапно он резко увеличил скорость и понёсся в направлении на Люринг, где снова повернул к Сан-Франциско и вторично полетел над Оклендом». Гилсон отвергал возможность наблюдения им кометы, метеоров или воздушного змея.

1897 год 
Газета «Нью-Йорк геральд», 12 апреля 1897 года:

 «Уолтер Мак-Кэнн из Роджерс-Парк (городок, расположенный в 28 милях севернее Чикаго) дважды заснял своим фотоаппаратом предмет, который, как он полагает, является дирижаблем, и сделал два отличных негатива. Это было ранним утром, и НЛО летел довольно быстро, однако снимки вышли очень удачными.

 Фотографии мистера Мак-Кэнна опровергают утверждения, что это оптический обман. Три свидетеля заявляют, что они видели, как он фотографировал дирижабль сегодня утром около половины шестого утра…

 Снимки, отпечатанные с этих пластинок, были подвергнуты сегодня вечером тщательному исследованию и признаны подлинными фотографиями летящего по небу предмета. Уильям Худлиз и телеграфист „Чикагской и Северо-западной железнодорожной компании“ И. Осборн из Роджерс-Парка видели в указанный час Мак-Кэнна и Оверсокера; они заявляют, что не только были свидетелями того, как Мак-Кэнн фотографировал воздушный корабль, но и сами видели его.

 По утверждению всех этих свидетелей, НЛО представляет собой бескрылый аппарат, у которого нет также парусов. Все сходятся на том, что они видели силуэт человека. В подзорную трубу можно было разглядеть человека, который делал какие-то движения, словно управляя дирижаблем. Вся верхняя часть НЛО, очевидно, состоит из сигарообразной шёлковой оболочки, под которой укреплена лёгкая корзина — кабина. В середине кабины помещался человек. К кабине был прикреплён пропеллер или руль, по форме напоминающий руль корабля, но заострённый с обеих сторон. По-видимому, кабина изготовлена из какого-то белого металла.

 Мистер Мак-Кэнн рассказал нам эту историю в своём киоске на Гринлиф-авеню. „Несколько дней подряд я читал про этот таинственный дирижабль, — сказал он, — но мне казалось, что всё это вздор. Сегодня около половины шестого утра я делал свою обычную работу и вдруг увидел на небе какой-то странный предмет, летящий с юга. Он был похож на большую сигару. Когда он приблизился, я увидел, что, конечно, это не воздушный шар. Я тут же вспомнил о дирижабле и побежал за фотоаппаратом. На углу Гринлиф-авеню и Маркет-стрит я сделал первый снимок, а через пять минут с железнодорожной насыпи — второй. Когда я фотографировал дирижабль, он находился в 500 или 600 футах от меня, и я видел его совершенно отчётливо. Сначала он летел на север, а потом медленно повернул на восток“».

В «Нью-Йорк геральд» за 15 апреля 1897 года сообщалось, что 13 апреля на ферме Н. Б. Кларка в Эплтоне (Висконсин) был обнаружен 18-дюймовый железный прут с привязанным к нему письмом, в котором было сказано:

 «Борт корабля „Пегас“, 9 апреля 1897 года.

 Проблема воздухоплавания решена. Весь последний месяц отправители этого письма бороздили небо на дирижабле „Пегас“ и доказали, к своему полному удовлетворению, что действительно добились полного успеха. Мы смогли развить скорость до 150 миль в час и поднялись на высоту 2500 футов над уровнем моря.

 „Пегас“ был построен в уединённом месте в 10 милях от Лафайетта (штат Теннесси); его части были доставлены по суше из Глазго (штат Кентукки), а в Глазго их привезли по воде из Чикаго, Питтсбурга и Сент-Луиса. Мы совершали регулярные трёхдневные полёты из Лафайетта в Янктон, и „Пегас“ с честью выдержал это испытание.

 Не позднее чем через месяц мы подадим заявление о патенте на аналогичный дирижабль одновременно в Вашингтон и в европейские столицы. Дирижабль приводится в движение паром и освещается электричеством, а его грузоподъёмность равна 1000 фунтов».

«Нью-Йорк Геральд» за 15 апреля 1897 года:

 «Карлинвилл (штат Иллинойс), 13 апреля 1897 года (по телеграфу) — В северной части нашего округа в воскресенье можно было наблюдать таинственный дирижабль; в 2 часа 30 минут он приземлился на ферме З. Теккера, в миле к северу от Нилвуда. Его видели Уильям Стрит, Эдвард Типлз и Фрэнк Меткалф. Он оставался на земле в течение 15 минут, а потом продолжал полёт в северном направлении. В 6 часов он снова приземлился возле шахты, в двух милях южнее Герарда и в миле к северу от шахтёрского посёлка в Грин Ридж. Туда устремилась большая толпа шахтёров, чтобы посмотреть на диковинный аппарат; местный лавочник запер лавочку и побежал вслед за ними. Когда до места происшествия оставалось полмили, аппарат поднялся в воздух и полетел на север.

 В Чикаго и Альтоне телеграфисты передали по линии сообщение о приближении дирижабля; в 8 часов он пролетел над Шерманом в 32 милях севернее Герарда со скоростью около 30 миль в час. В последний раз его наблюдали над Уильямсвиллем в 8 часов 45 минут; он летел в направлении на Пеорию. По словам наблюдателей, этот дирижабль — сигарообразной формы, имеет крылья; сверху вырисовывается капот мотора. Один из очевидцев утверждает, что он видел человека, который возился возле летательного аппарата — очевидно, налаживал машину. Тот факт, что дирижабль дважды совершал посадку и подолгу оставался в одном и том же месте, заставляет сделать вывод, что он неисправен».

1908 год 
В 1908 году таинственные дирижабли и свечение, будто бы исходящее от них, наблюдались над более чем 40 британскими городами в течение 5 недель марта—мая. Так, 23 марта в городе Питерборо констебль Роберт Кэтлом якобы во время утренней смены услышал над собой шум «двигателя». В небе же он увидел продолговатый предмет с яркими огнями на конце. С предметом подобием каната был соединён ещё один предмет, меньший. По словам констебля, там находились человекоподобные существа, которые махали ему «руками». Затем из объекта ударило в землю два луча, после чего объект улетел в направлении Дерби.

1909 год 
В мае 1909 года над Эссексом (Англия) в течение нескольких минут якобы наблюдался длинный тёмный торпедообразный объект, от которого в землю ударило два ярких луча.

В 1909 году некто Г. Лэтбридж увидел с холмов Мид-Гламоргана, Керфилльские горы, (Кардифф, Великобритания) на дороге сигарообразный «аппарат». Возле него находилось четверо «мужчин», двое из которых «выполняли какую-то работу поблизости от него». «Я оказался приблизительно в 20 или 30 ярдах от них, когда впервые увидел этих мужчин. Шум моей тележки…, должно быть, побеспокоил незнакомцев, так как они начали говорить очень быстро на каком-то непонятном мне языке. Они, как мне показалось, что-то подобрали с земли, а затем впрыгнули в аппарат. Они поднимался по траектории, напоминающей движение по американским горкам, а когда набрал достаточно большую высоту, то полетел в направлении Кардиффа». После этого появились два огонька, от которых исходило сильное жужжание (газета «Саус Уэльс дэйли ньюс» за 20 мая 1909 года).

Предлагавшиеся объяснения явлений

Мистификация 
Многие люди, как тогда, так и в наше время, посчитали все сообщения о таинственных дирижаблях мистификацией — выдумкой газетчиков (газетной «уткой»). Газета «Кроникл» в 1890-х написала, что очевидцы воздушных кораблей наблюдали призрак Диогена, который бродил с лампой по миру в поисках честного человека. Вильям Рендольф Харт в сан-францисской газете «Экзэмайнер» писал, что сообщения о таинственных дирижаблях могут быть «вызваны разве что крепкими напитками».

Александр Гамильтон, фермер, живший возле Йетс-Сентер (Канзас), утверждал, что 23 апреля 1897 г. дирижабль 300-футовой (100-метровой) длины опустился на его поле. Когда он с двумя соседями побежал в сторону воздушного корабля, то увидел через прозрачную стенку «шестерых существ, самых странных из тех, которых они когда-либо видели, переговаривающихся между собой». Воздушный корабль взмыл в воздух, забрав с собой корову Гамильтона. На следующий день живущий поблизости фермер нашёл у себя в поле копыта, голову и шкуру коровы с клеймом Гамильтона: «По тавру на шкуре я узнал свою тёлку. С тех пор, засыпая, я вижу эту проклятую летающую штуковину с большими огнями и страшных существ в ней. Я не знаю, кто они: черти, ангелы или кто-то ещё, но моя семья и все соседи видели этот корабль, и никто из нас не хотел бы иметь с ними никакого дела».

21 января 1943 г. в канзасской газете «Буффало энтерпрайз» появилось сообщение о том, что рассказ об А. Гамильтоне выдуман им совместно с Э. Хадсоном — редактором «Дейли джеральд», напечатавшей эту историю. Там Хадсон сознавался в том, что история с воздушным кораблём вымышленная. Американский уфолог Джером Кларк отыскал в 1976 г. 98-летнюю Э. Шоу, знававшую семью Гамильтонов, которая подтвердила, что эта история вымышленная: «Там, кажется, было несколько человек, организовавших клуб, который они назвали „Анании“ (Клуб лжецов). Они регулярно собирались, чтобы решить, кому удалось за истёкшее время придумать самую лучшую небылицу. Насколько я знаю, вскоре после происшествия „с воздушным кораблём и коровой“ клуб развалился. Мне кажется, этот рассказ превзошёл все предыдущие, и семья Гамильтон вошла в историю».

«Нью-Йорк сан» за 11 апреля 1897 г.:

 «Дирижабль, который произвёл такую сенсацию в Омахе, оказался просто воздушным шаром. Говорят, его запустили Рой Арнольд и Джек Роджерс. Они большие шутники, — они купили огромный шар и хотели надуть его и запустить 1 апреля, но ночью шёл дождь, и они отложили свою затею до другого дня.

 В прошлый понедельник ночью они пробрались на пустырь за Институтом глухонемых, надули воздушный шар и запустили его в воздух. Под шаром висела плетёная корзина, в которой было что-то вроде стружек; они их подожгли перед запуском, и в результате появился яркий свет, наблюдавшийся с земли. Шар был подхвачен воздушным течением и пролетел прямо над центральной частью города…».

Атмосферное явление или астрономические объекты 
Чаще всего предлагалось объяснение, состоявшее в том, что очевидцы наблюдали Венеру, звёзды или иной астрономический объект. Например, профессор Чарлз Беркхальтер из обсерватории «Кэбот» утверждал, что сообщения о воздушных кораблях есть следствие наблюдением Венеры или Марса: «Венера по яркости не уступает дуговой лампе и медленно движется по небу. Теории, связанные с воздушным кораблём, являются чистым вымыслом, и если бы что-нибудь подобное было на небе, то мы, разумеется, знали бы об этом». Вот только в случаях дневных наблюдений да при явных наблюдаемых признаках техногенности этих воздушных судов это объяснение неудовлетворительно.

Летательные аппараты 
Очень часто те, кто появлялся из воздушных кораблей, представлялись изобретателями, подобно жюльверновского Робуру, которые в ближайшее время намереваются рассказать миру о своих воздушных кораблях. (Такое не было невозможным и в реальности, — многие инженеры с энтузиазмом работали над созданием различных дирижаблей.)

К примеру, в газете «Арканзас» сообщалось о проводнике Джеймсе Хутене, который, идя на «звук насоса у паровоза» наткнулся на неизвестный предмет: «я тотчас решил, что это тот воздушный корабль, который уже видели много людей». У предмета будто бы был киль, который «при более близком рассмотрении… разделялся на две части, заканчиваясь впереди как острый край у лезвия ножа, в то время как боковые стороны корабля плавно загибались к его середине, а затем резко обрывались. С каждой стороны было три больших колеса, сделанных из неизвестного, каким-то образом деформированного металла, и расположенных так, что они становились вогнутыми, когда приводились в движение». (То есть конструктивные признаки техногенного летательного аппарата есть.)

На нём был «среднего телосложения мужчина», который «пытался что-то спешно починить в задней стенке корабля». Человек поздоровался с Хутеном. Хутен спросил его: «Это воздушный корабль?», — а ему ответили: «Да, сэр». Хутен успел немного обсудить с ним конструкцию воздушного корабля, в котором используется «конденсированный воздух и аэропланы». (Незнакомец добавил: «Вы узнаете ещё больше, но чуть позже».) После этого из объекта вышли ещё несколько человек. В конце концов все незнакомцы исчезли в воздушном корабле и улетели в нём.

В апреле 1897 г., по сообщениям, на ферме возле Астории (в Иллинойсе) в земле была обнаружена 3-футовая стрела с лентой, пакетом и конвертом с запиской некоего «К. Л. Гарриса», адресованной Т. А. Эдисону: «С воздушного корабля. Нашедшему пакет! Пожалуйста, перешлите по почте вложенное внутрь письмо. Пролетел над этим местом в 2 часа пополудни 16 апреля 1897 года на высоте около 2300 футов (около 700 м) в северо-восточном направлении. Извините за грязь, только что занимался смазкой двигателя. Гаррис».

В газете «Нью-Йорк геральд» за 20 апреля 1897 г. сообщается, что «письмо, сброшенное с воздушного корабля и адресованное Томасу А. Эдисону…, так и не дошло до знаменитого изобретателя… Вчера днём я показал мистеру Эдисону письмо, опубликованное в „Джеральд“.

 „Это последнее, не правда ли? — спросил он, откидываясь на спинку кресла, и вторично бросил взгляд на письмо. — уверяю вас, что это чистое надувательство. У меня работало довольно много народу, но мне ничего неизвестно о К. Л. Гаррисе“

 Потом мистер Эдисон задумался и сказал, что не сомневается в том, что воздушные корабли будут успешно построены в самом ближайшем будущем. Говоря о западном „воздушном корабле“, он добавил: „Абсолютно абсурдно предполагать, что можно построить воздушный корабль и сохранить это в тайне…“»

Некий 21-летний Г. Ф. Русселл в Нью-Йорке заявлял, что он является изобретателем и пилотом воздушного корабля, который управляется «новым гироскопически-равновесным изобретением». Сотрудники его, которых удалось отыскать, отрицали, что он может построить летательный аппарат, способный взлететь.

См. также 
 Неопознанный летающий объект (НЛО)
 Самолёты-призраки
 Ракеты-призраки
 История возникновения дирижабля

Примечания 

Уфология
Городские легенды
Случаи наблюдения НЛО